Antonio Valero puede referirse a:

 Antonio Valero de Bernabé (1790-1863), militar puertorriqueño - conocido como "El Liberador de Puerto Rico";
 Antonio Valero Osma (1955-), actor español;
 Antonio Valero Vicente (1925-2001), ingeniero industria y catedrático español; primer director general del IESE.
 Antonio Valero Yubero (1932-), exfutbolista español.
Toni Valero (1981-), político español.